Larroque puede referirse a: 

 Larroque, ciudad de la provincia de Entre Ríos en Argentina;
 Larroque, comuna de los Altos Pirineos, Francia;
 Larroque, comuna de Alto Garona, Francia;
 Larroque, comuna de Tarn, Francia.